Osma peut faire référence à :

Toponyme

Espagne 
 Osma, commune du Pays basque ;
 Osma, quartier de Mallabia au Pays basque ;
 El Burgo de Osma, ville de Castille-et-León ;
 Cathédrale d'El Burgo de Osma ;

Patronyme
 Pedro de Osma (date de naissance inconnue - 1480), thélologien espagnol ;
 José de la Riva-Agüero y Osma (1885-1944), intellectuel et homme politique péruvien ;
 Alfonso Saldarriaga de Osma (1902-1985), footballeur péruvien ;
  (née en 1988), avocate péruvienne, membre de la Maison de Hanovre.